Hüttingen an der Kyll – comune del circondario Eifelkreis Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)
 Hüttingen bei Lahr – comune del circondario rurale Eifelkreis Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)